Dame blanche peut faire référence à :
 Dame blanche (légende), personnage de légende ou apparition fantomatique ;

 La Dame blanche (1825), opéra-comique en trois actes de François-Adrien Boieldieu sur un livret d'Eugène Scribe, inspiré du personnage précédent ;                                         
 La Dame blanche, réseau d’espionnage belge de la Première Guerre mondiale ;
 La Dame blanche, peinture rupestre dans le massif du Brandberg en Namibie ;
 La dame blanche, un dessert à base de glace vanille couverte de chocolat chaud ;
 La Dame blanche, ouvrage de Christian Bobin, Gallimard, 2007 ;
 La Dame Blanche, un autre nom de la chouette effraie.

Voir aussi 
 
 Dames en blanc
Homonymie de titre